Jos Broekx, Belgisch kanovaarder
 Lize Broekx, Belgisch kanovaarster
 Pieter-Jan Broekx, Belgisch geestelijke en politicus

Zie ook 
 Broeckx (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam